Берга (исп. Berga) — топоним.

 Берга — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. 
 Берга (Кифхойзер) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 
 Берга (Эльстер) — город в Германии, в земле Тюрингия. 
 Берга (вулкан) — действующий вулкан на острове Уруп Большой Курильской гряды.
 Берга (графство) — средневековое каталонское графство, существовавшее в X—XII веках, находившееся в вассальной зависимости от графов Сердани.

См. также 
 Берг